oktet – zespół muzyczny składający się z ośmiu wykonawców.
 oktet – informatyka.
 oktet elektronowy – zasada (reguła) chemiczna.